Георгий Иванович Сухарев (? — ?) — советский государственный деятель, министр промышленности строительных материалов РСФСР (1950—1953).

Биография 
 1941—1945 — управляющий трестом строительства Наркомата авиационной промышленности СССР.
 1950—1953 гг. — министр промышленности строительных материалов РСФСР,
 1958 г. — заместитель председателя СНХ Брянского экономического административного района,
 1960—1964 гг. — заместитель главного эксперта по строительству Асуанской плотины (Египет),
 1966—? гг. — заместитель министра сельского строительства РСФСР.

Источники 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 ОЛ

Заместители министров
Министры промышленности строительных материалов РСФСР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва